Annen heißen die Orte:
 Annen (Niederlande), Stadt in der Provinz Drenthe
 Annen (Groß Ippener), Ortsteil der Gemeinde Groß Ippener
 Annen (Witten), größter Stadtteil von Witten, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Annen ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Annen (1942–2018), Schweizer römisch-katholischer Theologe
 Giro Annen (* 1957), Schweizer Künstler
 Hans-Peter Annen (* 1950), deutscher Diplomat
 Hubert Annen (* 1963), Schweizer Psychologe
 Jolanda Annen (* 1992), Schweizer Triathletin
 Klaus Günter Annen (* 1951), deutscher Anti-Abtreibungs-Aktivist
 Martin Annen (* 1974), Schweizer Bobpilot
 Melchior Annen (1868–1954), Schweizer Grafikdesigner, Buchillustrator und Plakatkünstler
 Niels Annen (* 1973), deutscher Politiker (SPD)
 Roland Annen (1916–2005), Schweizer Eishockeyspieler

sowie von
 Annen (Mönch) (安然) (841–889/98), japanischer Mönchsgelehrter der Tendai-Zeit

Siehe auch:
 Sankt Annen
 Annenkirche (Dresden)
 Annen-Medaille